Mada steht für:

 Mada (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara, Rumänien
 Mada (Mythologie), Dämon der indischen Mythologie
Mada (Fluss), Fluss in Nigeria

Mada ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Mada (* 1989), rumänischer Kanurennsportler 
 Gajah Mada († 1364), indonesischer Politiker und Militärführer

Die Abkürzung Mada steht für:

 Maschinenfabrik Danger, deutscher Hersteller von Automobilen (1947–1949)
 Arabisch Demokratische Partei (Israel)

Abkürzung